Nordvorstadt steht für:
 Nordvorstadt (Leipzig), Stadtteil von Leipzig, Sachsen
 Nordvorstadt (Weimar), ehemaliger Stadtteil von Weimar, Thüringen
 Nordvorstadt (Zwickau), Stadtteil von Zwickau, Sachsen

Siehe auch:
 Nordstadt
 Nördliche Vorstädte von Potsdam
 Vorstadt